Personen
Sylvester Howard Roper, Amerikaans uitvinder

Plaatsen
Roper (North Carolina)

Historische motorfietsmerken
Roper (Verenigde Staten)
Roper (Wolverhampton)

Overig
Roper (band), een voormalige christelijke pop-punkband uit Denver